Memra steht für:

 die aramäische Entsprechung zum griechischen Logos, ein in den Targumim gebräuchlicher Begriff für das personifizierte Wort Gottes
 eine nicht-strophische poetische Form im Raum der syrischen Kirchen